Julia Drusilla, zus van Caligula
 Livia Drusilla II, echtgenote van keizer Augustus
 Drusilla (Judea), een dochter van Herodes Agrippa I, en de vrouw van Antonius Felix
 Drusilla (Buffyverse), personage uit televisieseries Buffy & Angel
 Drusilla (geslacht), een geslacht van kortschildkevers